Blue Jean steht für:

 Blue Jean (Film), britischer Film von Georgia Oakley (2022)
 Blue Jean (Lied), Song von David Bowie (1984)

Siehe auch
 Blue Jeans